Трене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 160 км на південний захід від Діжона, 33 км на південь від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 172,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Трене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр